Il doppio del torneo di tennis Viña del Mar Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Antonio Pino Pérez e Mario Tabares che hanno battuto in finale Gabriel Markus e Francisco Yunis 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Nelson Aerts /  José Daher (semifinali)
 Nicolás Pereira /  Maurice Ruah (quarti di finale)

 Alexandre Hocevar /  Marcos Hocevar (quarti di finale)
 César Kist /  João Zwetsch (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Challenger 1991